Зелёный Шершень — вымышленный американский супергерой, персонаж комиксов и фильмов.
 Зелёный Шершень — серия фильмов 1940-го года с актёрами Гордоном Джонсом и Кеем Люком.
 Зелёный Шершень наносит ответный удар — вторая серия фильмов с теми же актёрами.
 Зелёный Шершень — телесериал 1967 года с актёрами Ваном Уильямсом и Брюсом Ли.
 Зелёный Шершень — 10-минутный французский фильм с актёрами Ману Ланзи и Патриком Во.
 Зелёный Шершень — комедийный боевик режиссёра Мишеля Гондри 2011 года.